Дива́н (також ) — слово, ймовірно, староперського походження, яке первісно означало «збори», «зібрання», «собор», звідки пішли інші його значення: «зала, службовий кабінет, де збираються на нараду», «предмет меблів, на якому сидять під час ради», «збірка творів».

 Диван — вищий орган влади в ряді ісламських держав; також титул глави цього органу
 Диван — державна рада Кримського ханства. Кучюк Диван (Малий Диван) — рада з невеликим колом посадовців.
 Диван — книга, довідник, енциклопедія, словник, підбірка, зібрання інформації
 Диван — поетичний твір часів Кримського ханства та Османської імперії, написаний Халім Ґераєм староосманською мовою.
 Диван — козацька рада, козачий круг, козацька ватага, переважно у донських, поволжських і астраханських козаків.    Наприклад, слово в такому значенні зустрічається у відомому козацькому вислові, який зокрема використано в життєписах козацького отамана Степана Разіна — «дувани дуванити», тобто «збори збирати», збирати козаків до гурту з метою прийняти рішення, підготувати похід, поділити здобич тощо.

 Диван — різновид м'яких меблів:
 Диван-ліжко — меблевий виріб для сидіння, що трансформується у ліжко.
 Диван-тахта — меблевий виріб для сидіння, що трансформується в тахту.

Примітки